Валенсуэла-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 44 км². Население — 782 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava
 Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava
 Información de interés y callejero 
 VALENZUELA DE CALATRAVA UN LUGAR EN LA RUTA DEL QUIJOTE 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля